Nuno Guerreiro (cantor)
 Nuno Guerreiro (jornalista)

Ver também
 
 

Desambiguações de antropônimos